Firestone kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Firestone (distrikt i Liberia, Maryland County), 
 Firestone (distrikt i Liberia, Margibi County, lat 6,38, long -10,36), 
 Firestone (klan), Margibi County,

USA 

 Firestone, Colorado, ort, Weld County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar